

Persone 
 Christopher Dresser – designer scozzese
 Davis Dresser, meglio noto con lo pseudonimo di Brett Halliday – scrittore statunitense
 Edith Stuyvesant Dresser – filantropa e attivista statunitense
 Ivan Dresser – mezzofondista statunitense
 Louise Dresser – attrice statunitense
 Richard Dresser – drammaturgo, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense

Altro 
 Dresser – azienda statunitense produttrice di valvole di controllo
 Dresser – villaggio della Contea di Polk, Wisconsin (Stati Uniti d'America)